Andrea Lenzi (1953-), médecin italien ;
  (1891-1967), athlète italien ;
  (1964-), Miss Italie et présentatrice de télévision italienne ;
  (1985-), actrice suisse ;
  (1987-), skieur alpin italien ;
 Giovanna Lenzi (1943-), actrice et scénariste italienne ;
  (1921-), footballeur italien ;
 Mark Lenzi (1968-2012), plongeur et entraîneur de plongeon américain ;
 Umberto Lenzi (1931-2017), réalisateur et scénariste italien ;
  (1909-1988), footballeur italien.

Voir aussi 
 Palazzo Lenzi à Florence en Italie.

Homonymie de monument